Чарльз А́ллен О́стин (; 19 декабря 1967 года, Бей-Сити, Техас, США) — американский прыгун в высоту, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира 1991 года.

Биография 
В 1986 году окончил среднюю школу Ван Влек в Техасе. В 1990 году окончил колледж Юго-Запада Техаса. Позже окончил Техасский университет по специальности «менеджмент».

Дебютировал на международной арене в 1991 году. С 1996 года — действующий обладатель олимпийского рекорда по прыжкам в высоту — 2,39 м.

Журнал «Rolling Stone» включил Чарльза Остина в список «100 величайших американских олимпийцев» под номером 55.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны в высоту США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике